Мерцлин — фамилия; имеет женскую форму Мерцлина.
 Мерцлин, Роман Викторович (1903—1971) — советский химик, доктор химических наук, ректор Саратовского университета.
 Мерцлин, Роман Викторович (1950—1999) — российский художник-пейзажист